Исмаил Хуссейн (; 30 января 1932, Сунгай-Лимау-Далам, Ян, Кедах — 20 октября 2014, Куала-Лумпур) — малайзийский литературовед, эссеист, . Младший брат Абдуллаха Хуссейна и старший брат Ибрагима Хуссейна.

Краткая биография 
Родился в семье мелкого торговца — выходца из Аче. Мать происходила из Южной Бирмы.

Окончил малайскую школу и колледж султана Абдул Хамида в Алор-Сетаре. В 1959 году окончил Университет Малайя, в 1961 году там же магистратуру. В 1964 году защитил докторскую диссертацию в Лейденском университете.С 1960 года преподаватель Университета Малайя, с 1971 года в должности профессора. В 1978—1984 годах — заведующий кафедрой малайских исследований. В 1987—1993 годах — директор Института малайского языка, литературы и культуры при Национальном университете Малайзии.

Первый председатель Федерации национальных объединений писателей (ГАПЕНА) со времени её основания в 1970 году до 2012 года, вице-президент малайского отделения Королевского азиатского общества. В 1965—1995 годах — член, а затем заместитель председателя Правления Совета по языку и литературе Малайзии, член жюри по присуждению Государственных литературных премий. Инициатор проведения ряда международных конгрессов малайского языка (1985, 1996, 2001) и создания Международного секретариата малайцев. В 1996 году принял участие в международном семинаре «Национальное строительство и культурный/литературный процесс в Юго-Восточной Азии» в МГУ, организованном Обществом «Нусантара».

Публикации 
Автор многочисленных исследований по классической и современной малайской литературе.
 The study of traditional Malay literature with a selected biliography (1974)
 Kepimpinan dalam Kebudayaan (Власть и культура; 1984)
 Sastera dan agama. (Литература и религия) Diselenggarakan oleh Ismail Hussein (1984)
 Sejarah pertumbuhan bahasa Kebangsaan kita (История развития нашего национального языка; 1984)
 Titian laut: antologi cerpen dan puisi pengarang Utara Malaysia dan Sumatera Utara. (Мост через море II: антология короткого рассказа и поэзии писателей Северной Малайзии и Северной Суматры). Diselenggarakan oleh Jihaty Abadi, Ismail Hussein (1984)
 Titian laut II: kumpulan karya penulis-penulis Malaysia Utara dan Sumatera Utara. (Мост через море II: сборник произведений писателей Северной Малайзии и Северной Суматры). Diselenggarakan oleh Ismail Hussein, Rejab F.I. (1986)
 Cita-Cita dan Perjuangan (Чаяния и борьба; 1987)
 Segugus Pandangan dan Harapan (Мнения и надежды; 1988)
 Antara Politik dan Sastera (Между политикой и литературой; 1989)
 Statements on Malay Language and Literature (Заявления по вопросам малайского языка и литературы; 1989)
 Melayu Akhbar (Величие малайцев; 1989)
 Tamadun Melayu (Малайская цивилизация). Penyelenggara, Datuk Ismail Hussein, Aziz Deraman, Abd. Rahman al-Ahmadi (1989)
 Antara Dunia Melayu dan Dunia Kebangsaan (Между миром малайским и национальным; 1990)
 Pengajian Melayu di Dunia Melayu (Малайские исследования в малайском мире; 1994)
 Dunia Melayu dan Dunia Indonesia (Мир малайский и индонезийский; 1995)
 Bahasa Melayu di Dunia Melayu (Малайский язык в малайском мире; 1995).

Награды 
 Орден за верность правителю от султана Кедаха и титул датук (1980)
 Звание почётного доктора Университета Индонезия (1984)
 Орден командора-защитника короны от Верховного правителя Малайзии и титул Тан Сри (1993)
 Звание почётного доктора Университета Мадагаскара (1997)
 Звание почётного профессора Университета Малайя (1997)
 Звание героя-деятеля культуры Кедаха (2002)
 Литературная премия Мастра (2006)

Библиография 
 Jejak Langkah Ismail Hussein (Деятельность Исмаила Хуссейна). Bangu: UKM, 1993.
 Busi Kencana. Kumpulan Makalah Memperingati Persaraan Ismail Hussein (Золотая душа. Сборник статей в связи с уходом Исмаила Хуссейна на пенсию). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1994.

Примечания 

Писатели Малайзии